Корнис — многозначный термин.

Известные значения:

 Корнис — село в Закавказье, расположено в Знаурском районе Южной Осетии.
 Корнис, Иоганн Иоганнович (Иван Иванович) (1789—1848) — землевладелец, меннонитский государственный и общественный деятель.

См. также 
 Карниз (значения)